Aristomenis Provelengios ist der Name folgender Personen:

* Aristomenis Provelengios (Politiker) (1850–1936), griechischer Politiker und Dichter
 Aristomenis Provelengios (Architekt) (1914–1999), griechischer Architekt